Зимняя Универсиада 2003 — XXI зимняя Универсиада. Проходила в городе Тарвизио (Италия) с 16 по 26 января 2003 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 12 || 10 || 10 || 32
|-
|| 2 || align=left |  || 7 || 4 || 3 || 14
|-
|| 3 || align=left |  || 6 || 2 || 2 || 10
|- style="background:#ccccff"
|| 4 || align=left |  || 5 || 8 || 6 || 19
|-
|| 5 || align=left | || 5 || 6 || 3 || 14
|-
|| 6 || align=left |  || 5 || 3 || 4 || 12
|-
|| 7 || align=left |  || 3 || 5 || 3 || 11
|-
|| 8 || align=left |  || 3 || 1 || 1 || 5
|-
|| 9 || align=left |  || 2 || 5 || 3 || 10
|-
|| 10 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 11 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 12 || align=left |  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
|| 13 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
|| 14 || align=left |  || 1 || 3 || 4 || 7
|-
|| 15 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 16 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 17 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 5
|-
|| 21 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 22 || align=left |  Югославия || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 23 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 2003 стала сборная России («Газовик» Тюмень). Она выступала в составе: вратари А. Шинкарь; А. Петраков, М. Черников, Ю. Дессерт, Е. Афонин, Д. Кочетков, В. Лучкин, Д. Корнеев, А. Кузнецов, Д. Леонов, И. Малюшкин, И. Нуриев, И. Григорьев, А. Хлебников, И. Магогин, Евдокимов, В. Корнеев, Е. Сапожков. Тренеры. Н. Бабенко, Ал-р. Ковалевский.

Горные лыжи 
В 2003 году участие приняло более 100 женщин и почти 140 мужчин из 39 стран. Всего 30 медалей было присуждено участникам из различных 13 стран. Самым успешным участником соревнования среди женщин была российская спортсменка Анастасия Попкова.

Примечания

Ссылки 
 

Зимние Универсиады